Балканци може да се отнася за:

 Балканци, област Велико Търново;
 Балканци, област Добрич;
 Разговорно наименование на Трета балканска пехотна дивизия.
 Балканци, Общо наименование на балканските народи